П'єррфі́тт-сюр-Сольдр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південь від Парижа, 50 км на південний схід від Орлеана, 65 км на схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 412 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 844,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 П'єррфітт-сюр-Сольдр на сайті французького Національного інституту географії
 П'єррфітт-сюр-Сольдр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету П'єррфітт-сюр-Сольдр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер